Desa Bojongsalam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bojongsalam (administrativ by i Indonesien, lat -6,99, long 107,81), Jawa Barat, 
 Desa Bojongsalam (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 107,22), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar